El término alamar puede referirse a:

 Alamar, barriada obrera ubicada en las áreas periféricas de Ciudad de La Habana,  Cuba.
 Alamar, presilla a través de la cual se pasa un botón.
 ALAMAR, Asociación Latinoamericana de Armadores.
 Alfonso Alamar, un historietista español.